

Abbreviazioni
 LCS – liquor cefalo spinale
 Live Communications Server – software per server per VoIP o Instant Messaging
LCS – Letto Confermato e Sottoscritto – usato alla fine dei verbali, prima delle firme dei presenti

Codici 
 lcs – codice ISO 639-3 della lingua lisabata-uiali

Mezzi militari
 Littoral combat ship – unità navale della marina degli Stati Uniti d'America